Příjmení Charouz nese více osobností:

 Antonín Charouz (* 1954) – český automobilový závodník a podnikatel
 Jan Charouz (* 1987) – český závodní jezdec
 Petr Charouz (* 1991) – český automobilový závodník a pilot FIA GT Series

podobné příjmení
 Charous

Česká příjmení